Carl eller Karl Madsen kan henvise til flere personer:

 Carl F. Madsen (1862-1944) – dansk fagforeningsmand og politiker (Carl Frederik Madsen)
 Carl Frederik Madsen (1871-1931) – dansk handelsmand og generalkonsul
 Carl Madsen (politiker) (1873-1936) – dansk gårdejer og medlem af Landstinget (Carl Kristian Madsen)
 Carl Madsen (operasanger) (1878-1954) – dansk operasanger (Hans Carl Grum Madsen)
 Carl Bollerup Madsen (1884-1969) – dansk redaktør
 Carl Madsen (1903-1978) – dansk sagfører (Carl Marius Madsen)
 Karl Madsen (1855-1938) – dansk kunsthistoriker
 Karl Madsen (organisationssekretær) (1899-1965) – dansk sekretær i De samvirkende danske Landboforeninger